Let's Get Out Of This Country es el tercer LP del grupo escocés indie Camera Obscura.

Lista de canciones

 "Lloyd, I'm Ready To Be Heartbroken"
 "Tears For Affairs"
 "Come Back Margaret"
 "Dory Previn"
 "The False Contender"
 "Let's Get Out Of This Country"
 "Country Mile"
 "If Looks Could Kill"
 "I Need All The Friends I Can Get"
 "Razzle Dazzle Rose"

Álbumes de 2006